Arahal (Xaló), poblat a la Vall de Xaló (Marina Baixa)
 Arahal (Sevilla), municipi de la província de Sevilla (Andalusia)
 Arahal o rahal, finca o terreny d'ús agrícola